Michael Martin kan syfta på bland andra:

 Michael Martin (1926–2011), engelsk kricketspelare
 Michael Martin (1932–2015), amerikansk filosofiprofessor
 Michael Martin, baron Martin av Springburn (född 1945), tidigare talman i brittiska underhuset
 Micheál Martin (1960–), irländsk politiker och premiärminister